EAA steht für:
 Air Bishkek (ICAO-Code), kirgisische Fluggesellschaft
 Eagle Airport (IATA-Code), Flughafen von Eagle (Alaska), Alaska
 East African Airways, ehemalige britische Fluggesellschaft in Afrika
 Eesti Ajalooarhiiv (Estnisches Historisches Archiv)
 Enciclopedia dell’Arte Antica, Classica e Orientale, italienische Enzyklopädie zur antiken Kunst (1958–1997)
 Energieallianz Austria
 epileptische amnestische Attacke, ältere Bezeichnung für eine Transiente epileptische Amnesie
 Erste Abwicklungsanstalt, teilrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung
 essentielle Aminosäure (englisch essential amino acid)
 Ethylacetoacetat; siehe Acetessigester
Europäische Arzneimittel-Agentur
 European Acoustics Association, wissenschaftlicher Fachverband
 European Association of Archaeologists, europäischer Archäologenverband
 European Athletic Association, europäischer Leichtathletikverband
 Evangelische Akademie Arnoldshain, siehe Evangelische Akademie #Evangelische Akademie Frankfurt
 Experimental Aircraft Association, nordamerikanischer Luftfahrtverband, Sitz in Oshkosh/Wisconsin, USA
 Exogen-allergische Alveolitis, eine Form der Lungenerkrankung

eaa steht für:
 Karenggapa (ISO-639-3-Code), Dialekt von Wangkumara, australische Sprache in Queensland

Abkürzung